Segunda División B 1981/1982 var den 5:e säsongen sedan Segunda División Bs start. Ligan vanns av Celta Vigo respektive Mallorca.

Tabeller

Grupp 1

Grupp 2

Anmärkningslista

Källor
 lafutbolteca.com

1981 i Andorra
1981 i Spanien
1982 i Andorra
1982 i Spanien
Fotbollssäsongen 1981/1982